Катійо́н-Фюмешо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 45 км на південь від Ам'єна, 23 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 211 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 587,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Катійон-Фюмешон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Катійон-Фюмешон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза